Mariluán puede referirse a:
Departamento de Mariluán, Chile.
Francisco Mariluán, lonco del pueblo mapuche en el siglo .